Оразмура́д Курбанназа́ров (; 1966 год, Мурче, Бахарденский район Туркменская ССР, СССР) — туркменский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Родился в 1966 году в Бахарденском районе Туркменской ССР.

В 1993 г. окончил Туркменский сельскохозяйственный институт, по специальности — экономист по бухгалтерскому учёту и финансам.

Карьера 
После окончания института занимал различные должности в, финансовых и налоговых органах. До 2008 года — начальник отдела контроля за работой налоговых служб государственной налоговой службы по Ахалскому велаяту. С 2008 года — заместитель председателя Высшей контрольной палаты Туркмении.

15.01.2009 — 09.04.2010 — председатель Высшей контрольной палаты Туркмении.

09.04.2010 — 10.01.2011 — министр сельского и водного хозяйства Туркмении.

10.01.2011 — 22.02.2012 — заместитель председателя Кабинета министров Туркмении.

29.03.2012 — 10.01.2014 — Чрезвычайный и полномочный посол Туркмении в ОАЭ.

10.01.2014 — 09.07.2015 — председатель Государственного объединения пищевой промышленности Туркмении.

09.07.2015 — 12.05.2017 — хяким Дашогузского велаята.

С 12.05.2017 — заместитель председателя Кабинета министров Туркмении.

11.04.2018 года снят с должности в связи с назначением председателем Торгово-промышленной палаты Туркмении.

Литература 
 Газета «Нейтральный Туркменистан». № 91 (28793) 12 апреля 2018 года.

Примечания 

Хякимы Дашогузского велаята
Послы Туркменистана в ОАЭ
Министры сельского хозяйства Туркменистана
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана